Receptor (comunicació), persona o aparell que rep el missatge emès per l'emissor, el descodifica i l'interpreta.
 Biologia:
 Receptor sensitiu, part del sistema nerviós que aporta informació de manera aferent al sistema nerviós central.
 Receptor (bioquímica), proteïna associada a una cèl·lula que permet rebre un senyal per a produir una resposta.
 Electrònica:
 Receptor de televisió, computador que processa informació digital.
 Receptor de ràdio, circuit electrònic que rep l'entrada d'una antena per separar un senyal de ràdio.
 Receptor superheterodí
 Receptor - Decodificador Integrat, dispositiu dissenyat per a descomprimir els senyals de vídeo i àudio.
 Receptor GPS, dispositiu de butxaca que permet conèixer la posició geogràfica longitud i latitud.